Velagic ist der Familienname folgender Personen:
 Almir Velagic (* 1981), bosnischer Gewichtheber
 Azur Velagic (* 1991), bosnischer Fußballspieler